Pöschl ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Pöschl (1865–1942), österreichischer Volksliedforscher
 Alois Pöschl († 2013), deutscher Unternehmer
 Arnold Pöschl (1880–1959), österreichischer Kanonist
 Ferdinand Pöschl (1877–1914), deutscher Fotograf
 Franz Pöschl (1917–2011), deutscher Generalleutnant
 Hanno Pöschl (* 1949), österreichischer Schauspieler
 Hans Pöschl (1921–1999), deutscher Fußballspieler
 Herbert Pöschl (* 1965), deutscher Bildhauer und Restaurator 
 Herwig Pöschl (1950–2022), österreichischer Kulturmanager
 Iris Biba-Pöschl (* 1964), deutsche Leichtathletin
 Jakob Pöschl (1828–1907), österreichischer Physiker

 Magdalena Pöschl (* 1970), österreichische Rechtswissenschaftlerin und Universitätsprofessorin
 Matthias Pöschl (1924–2007), katholischer Priester und Dichter
 Rudolf Pöschl (1852–1940), österreichischer Industrieller und Politiker
 Sunk Pöschl (* 1955), deutscher Jazz- und Improvisationsmusiker
 Theodor Pöschl (1882–1955), österreichischer Angewandter Mathematiker und Ingenieur
 Thomas Pöschl (1769–1837), österreichischer katholischer Theologe, Sektierer
 Ulrich Pöschl (* 1969), österreichischer Chemiker und Geochemiker

Siehe auch:
 Alois Pöschl, Tabakhersteller
 Poeschel